Il doppio del torneo di tennis Baltimore Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ion Țiriac e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Ross Case e Jan Kodeš 6–3, 6–7, 6–4.

Teste di serie 
 Brian Gottfried /  Tom Okker (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Fred McNair (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Baltimore Open 1977